Эль-Бальестеро () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Алькарас-и-Кампо-де-Монтьель. Занимает площадь 138,26 км². Население — 479 человек (на 2010 год). Расстояние — 68 км до административного центра провинции.

Покровителями города считаются святой Лоренсо и святая дева де ла Энкарнасион.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página de la diputación de Albacete
 Página sobre El Ballestero

Муниципалитеты Альбасете